Kennedybrücke of John-F.-Kennedy-Brücke kan verwijzen naar:

 Kennedybrücke (Bonn), verkeersbrug over de Rijn in Bonn 
 Lombardsbrücke, verkeersbrug over de Alster in Hamburg
 John-F.-Kennedy-Brücke (München), verkeersbrug in de middelste ring over Isar in München
 Kennedybrücke (Bremerhaven), verkeersbrug over de Geeste in Bremerhaven 
 Kennedybrücke (Wenen), verkeersbrug over de Wien in Wenen